Примітивна комірка
 Елементарна комірка